Kremser steht für:

 eine vielsitzige Mietkutsche, siehe Kremser (Fuhrwerk)

Kremser ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Kremser (* 1954), deutscher Bildhauer, Designer, Grafiker und Schauspieler
 Eduard Kremser (1838–1914), österreichischer Komponist und Dirigent
 Elsa Kremser (* 1985), österreichische Regisseurin, Autorin und Produzentin
 Engelbert Kremser (* 1938), deutscher Kunstmaler und Architekt, Vertreter der organischen Architektur und Erfinder der Erdbauweise (Earthwork-Architektur)
 Julia Kremser (* 1984), deutsche Fußballspielerin
 Karl Kremser (* 1945), deutsch-amerikanischer American-Football-Spieler
 Manfred Kremser (1950–2013), österreichischer Ethnologe und Bewusstseinsforscher
 Marianne Springer-Kremser (* 1940), österreichische Psychotherapeutin, Psychoanalytikerin und Hochschullehrerin
 Simon Kremser (1775–1851), Erfinder des öffentlichen Personennahverkehrs und des nach ihm benannten Wagentyps
 Stefanie Kremser (* 1967), deutsche Buchautorin und Drehbuchautorin
 Victor Kremser (1858–1909), deutscher Meteorologe
 Walter Kremser (1909–2000), deutscher Forstpraktiker und Forstwissenschaftler
 Waltraud Karner-Kremser (* 1965), österreichische Politikerin (SPÖ)

Siehe auch:

 Krems
 Kremsner
 Kremser Senf